U-50:

Немецкие подводные лодки 
 U-50 (1916)
 UB-50
 UC-50
 U-50 (1939)